Зале́ський — українське та польське прізвище.

Відомі носії:
 Август Залеський (1883—1972) — польський політичний діяч, міністр закордонних справ Уряду Польщі у вигнанні, Президент Польщі у вигнанні.
 Залеський Антін Миколайович (1936—1989) — український мовознавець.
 Броніслав Залеський (1819 або 1820—1880) — польський і білоруський громадський діяч, журналіст, видавець, історик і художник.
 Вацлав Залеський (Вацлав з Олеська) (1799—1849) — польський фольклорист, збирач та дослідник українських народних пісень.
 Залеський В'ячеслав Костянтинович (1871—1936) — український фізіолог і біохімік рослин, член-кореспондент АН УРСР, Заслужений діяч науки УРСР.
 Залеський Зигмунт (1885—1945) — український і потський співак, режисер, театральний діяч.
 Залеський Михайло — професор Бережанської гімназії
 Залеський Осип Степанович (1892—1984) — український музикознавець, диригент, громадський діяч.
 Йосиф Богдан Залеський (1802—1886) — польський поет, представник «української школи» в польській літературі.
 Залеський Тадей Степанович (1883—1976) — український педагог, громадсько-політичний діяч.

Див. також 
 Юзеф Залєський
 Переславль-Залєський

Польські прізвища